1971 – czwarty sezon Estońskiej Formuły 3.

O mistrzostwie decydował rozgrywany 2 lipca wyścig o Grand Prix Kaleva na torze Pirita-Kose-Kloostrimetsa. Mistrzem Estonii został Enn Griffel (Estonia 9M).

Wyniki wyścigu o Grand Prix Kaleva

Klasyfikacja mistrzostw Estonii

Przypisy 

1971
1971 w sportach motorowych
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019